Geografia dos Estados Unidos
Palestine (Arkansas) — vila
Palestine (Illinois) — vila
Palestine (Ohio) — vila
Palestine (Texas) — cidade

Desambiguações de topônimos